Pszczółkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Pszczółkowski (1904–1997), polnischer Brigadegeneral, Diplomat und Politiker
 Piotr Pszczółkowski (* 1970), polnischer Jurist und Politiker